Арвид Конрадович Аппельгрен (; ) — участник Первой мировой и Гражданской войн.

Биография 
Родился  в  Ханко. Лютеранин. Военное образование получил в Финляндском кадетском корпусе (1894), Николаевской академии Генерального штаба (1902—1905, 1-й разряд), Офицерской воздухоплавательной школе (15 мая — 31 августа 1911, присвоено звание «летчика-наблюдателя»).

Вступил в службу 4 июня 1894 года. Чины: , подполковник (ст. 6.12.1911), полковник (старшинство с 6.12.1914, снижено до 6.12.1913), генерал-майор (1917).

1896—1905 — в Туркестанской артиллерийской бригаде. Подпоручик Туркестанской артиллерийской бригады (Высочайший приказ 12.08.1896), поручик (старшинство с 12.08.1899), штабс-капитан (старшинство с 12.08.1903), капитан (ст. 28.05.1905)

В 1905 году был причислен к Генеральному штабу. 4.01.1906 — 6.02.1907 гг. — отбывал цензовое командование ротой в 8-м Финляндском стрелковом полку. 10.01.1907 — переведен в Генеральный штаб. 10.01.1907 — 30.01.1908 — помощник старшего адъютанта штаба Приамурского военного округа. 30.01.1908 — 03.08.1908 — старший адъютант штаба 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии.

03.08.1908 — 19.02.1910 — обер-офицер для поручений при штабе Приамурского военного округа. 09.02.1910 — 20.11.1911 — старший адъютант штаба 18-й пехотной дивизии. Подполковник (ст. 6.12.1911). 20.11.1911 — 30.04.1914 — старший адъютант штаба Приамурского военного округа. полковник (старшинство с 6.12.1914, снижено до 6.12.1913)

Начальник штаба 10-й Сибирской стрелковой дивизии (30.04.1914-24.01.1916). Командир 37-го Сибирского стрелкового полка (24.01.1916-24.01.1917), принимал участие в Нарочской операции. Начальник штаба 10-й Сибирской стрелковой дивизии (24.01.1917). Генерал-майор (1917).

Гражданская война 
Во время Гражданской войны в Добровольческой армии и ВСЮР: начальник штаба 2-го армейского корпуса Добровольческой армии (18.11.1918 — 23.01.1919), генерал для поручений при командующем Крымско-Азовской армией (24.01.1919 — ?), в резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР (1.05.1919 — ?).

Умер в Турку (Финляндия).

Награды 
 Орден Святого Станислава 3 ст. (Высочайший приказ 1907);

 Орден Святой Анны 3 ст. со старшинством 6.04.1914 (Высочайший приказ 1913);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Высочайший приказ 7.05.1915);

 Георгиевское оружие (Высочайший приказ 25.07.1915);
 Пожалование старшинства в чине Полковника с 06.12.1911 (23.06.1917).

Семья 
Женат, сын (на 1911—1914 гг.). Брат Владимир — офицер.

Источники 
 Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. — : РГВИА, 2004.
 Второй Кубанский поход и освобождение Северного Кавказа. — , 2002.
 Высочайшие приказы о чинах военных, 04.1914.
 ВП по военному ведомству // Разведчик. — 11.08.1915. — № 1292.
 Русский Инвалид. — 1915. — № 169.
 Русский Инвалид. — 1917. — № 177.
 Список Генерального штаба, 1.06.1911.
 Список Генерального штаба, 1.06.1914.
 Список Генерального штаба, 1.01.1916.
 Список Генерального штаба, 3.01.1917.
 Список полковникам по старшинству, 15.05.1913.
 Список полковникам по старшинству, 1.08.1916.

Выпускники Финляндского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Выпускники Офицерской воздухоплавательной школы
Кавалеры Георгиевского оружия
Генерал-майоры России (Белое движение)
Персоналии:Добровольческая армия
Персоналии:Вооружённые силы Юга России